Гамсаху́рдия () — грузинская фамилия мегрельского происхождения:

 Гамсахурдия, Звиад Константинович (1939—1993) — первый Президент Грузии (1991—1992).
 
 Гамсахурдия, Роман Сергеевич (1860—1939) — деятель грузинского цирка, Герой Труда (1933).
 Гамсахурдия, Цотне Звиадович (род. 1976) — сын президента Грузии Звиада Гамсахурдия.

См. также 
 Гамсахурдия (род)